Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Izraela (hebr.: משרד החקלאות ופיתוח הכפר) – izraelskie ministerstwo odpowiadające za rolnictwo w tym kraju. Ministerstwo pierwotnie nosiło nazwę Ministerstwa Rolnictwa, jednak w 1992 zmieniono nazwę na obecną.

Ministrowie 
Lista ministrów rolnictwa od 1948:

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona ministerstwa (ang.)

rolnictwa
Izrael